Sankt Eskils kyrka är huvudkyrka i Österhaninge församling i Haninge pastorat (fr.o.m. 1/1 2018) i Södertörns kontrakt i Stockholms stift.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan ligger i centrala Handen i Haninge kommun och ingår i ett större komplex som inrymmer församlingens och delar av pastoratets expedition och förvaltning. Kyrkan ritades av Janne Feldt och invigdes 1994.

Föregångaren till nuvarande kyrka var ett kapell från 1937 på samma plats som utökades och invigdes som kyrka 1957.

Inventarier
 Från den gamla kyrkan kommer altaret av sten och dopfunten som tillverkades av Gustavsberg AB 1943 samt krucifixet i trä från Oberammergau skänkt 1937 till det gamla kapellet..

Orgel
1966 byggde Åkerman & Lund, Knivsta, en mekanisk orgel till den gamla kyrkan. Den flyttades 1994 till den nya kyrkan, varefter den våren 1999 skänktes till domkyrkan i församlingens vänort Haapsalu i Estland, där den har byggts om och till.

 Den nuvarande orgeln på 37 stämmor tillverkades 1999 av Johannes Menzel Orgelbyggeri i Härnösand.

Galleri

Diskografi
Genom fem sekler : Håkan Martinsson spelar på Menzelorgeln i S:t Eskils kyrka, Haninge . CD. Magic Fields Records MFCD005. 2008.

Referenser

Tryckta källor
 Christina Nilsson: Kyrkguiden: vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Svenska kyrkan. Stockholms stift,

Webbkällor
 Österhaninge församling

Kyrkobyggnader i Stockholms stift
Kyrkobyggnader i Haninge kommun
Kyrkobyggnader invigda 1957
1957 i Sverige
Kyrkobyggnader invigda 1994